Holsten (Holstein) kan betegne:

 Grevskabet Holsten – Holsten fra 1106 til 1474 (en Region i det sydlige Slesvig-Holsten (til 1474)
 Hertugdømmet Holsten, der eksisterede 1474-1864.
 Holsten (adelsslægt) – en dansk-frankisk adelsslægt
 Holstein (adelsslægt) – en dansk-holstensk adelsslægt
 en kommune i Schweiz, (Holštejn)
 en borg (Burg Holštejn)
 et delområde i Großsolt (Store Solt), Slesvig-Holsten
 en forstad (Store Holstein) til Kaliningrad, jf. Pregolski
 et slot sammesteds (Slottet Store Holstein)
 en landsby i Iowa, jf. Holstein, Iowa
 en hesterace, holstener eller holstensk race
 en kvægrace
 en varmeperiode under istiden, ca. 335.000 - 300.000 f.Kr., jf. Holsten-mellemistid
 fodboldforbundet i Kiel (Fußballverein Holstein Kiel)

Se også
 Slesvig-Holsten – en tysk delstat